Pasa ima više značenja.

 4-Aminosalicilna kiselina, lek
 Savunga aerodrom, ICAO kod